Friedrich Bienemann ist der Name folgender Personen: